

Musique 
Cover signifie « reprise » en anglais
 Cover band : groupe spécialisé dans les reprises de chansons

Groupe musical 
 Cover Drive, groupe musical des années 2010

Album (et Extended Play) 
 CCC -Challenge Cover Collection-, album de reprises du AAA (groupe)
 Chanpuru 1 ~Happy Marriage Song Cover Shū~ (2009)
 Color the Cover, album de Kumi Kōda (2013)
 Cover Up, album de Ministry (2008)
 Cover You : album J-pop de Morning Musume (2008)
 Five Songs and a Cover, EP des Foo Fighters 
 In Living Cover, album de Jay Brannan (2009)
 Love x Cover Songs, album de Yui Sakakibara (2014)
 Under Cover : album d'Ozzy Osbourne (2005)

Patronyme 
Cover est le nom de famille de
 Arthur Byron Cover (né en 1950), auteur de science-fiction américain
 Jack Cover (1920 - 2009), l'inventeur du Pistolet à impulsion électrique
 Franklin Cover (1928 - 2006), acteur américain
 Mary Cover Jones (1896 - 1987), psychologue américaine

Informatique 
 Cover Flow, un lecteur multimedia 
 Set cover, algorithme

Fiction 
 Cover Girl, comédie musicale (1944) 
 Cover Girl (série télévisée) (2005)
 Harry Cover, bande dessinée des années 2000 parodiant la saga Harry Potter
 Love Under Cover, film de 1917
 Man Under Cover, film muet de 1922

Divers 
 Corine Land Cover : base de données européenne d’occupation biophysique des sols
 
 Pool Cover, entreprise  belge qui fabrique des abris télescopiques pour piscines
 cover, tatouage recouvrant un autre tatouage de manière à ne plus apercevoir le premier

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre